Роузмаунт има више значења:
 Роузмаунт (Охајо)
 Роузмаунт (Минесота)